Алькерк (, с араб. «крепость»), он же киркат,  (персид. или турец. ? «мельница»)

Настольная игра шашечного типа, распространенная в Средневековье. Пришла от арабов в Испанию. Дала толчок европейским разновидностям шашек, а также мадагаскарской игре фанарона (fanorona). … И поныне она широко известна, но под иными названиями на Кавказе и среди курдов. Чертеж доски для алькерка был обнаружен при раскопках под руководством Н. Я. Марра в г. Ани в 1915 году.

Упоминания 
Под названием «киркат» упомянута впервые урождённым в Персии Абуль Фараджем () в книге «Китаб аль-Агхани», Kitab al-Aghani. Рассказывая в ней о поэте Аль-Ахвазе (умер в 728 году), автор приводит эпизод посещения поэтом одного из домов в Мекке, где люди развлекались тремя играми: шатранг, нардат (триктрак) и киркат (мельница).

Впервые в Европе упомянута в трактате о настольных играх Libro de los juegos («Книга о играх»), написанной в 1283 году в Севилье по повелению кастильского короля Альфонса Х Мудрого.
  
Как и в шашках, обе стороны имеют по 12 шашек, но располагают их на доске 5×5. В начальном положении каждая сторона занимает все поля, образуемые пересечениями линий на доске ближних горизонталей, и два поля средней горизонтали по одну сторону от центра. А свободным остаётся лишь центральное поле.

Правила 
Доска 5×5 (аналогичная доска используется в непальской логической игре Баг-Чал). Также, как в шашках, есть ходы простые — на любое свободное поле вдоль линии доски, и ходы с взятием — перескок своей шашки через чужую на свободное поле. А следовательно есть и свои комбинации, в результате которых можно взять сразу несколько шашек. Но об усиленной в правах шашке — дамке — здесь ещё ничего не известно.

На нечётных рядах (а, в, д, ж, и; 1, 3, 5, 7, 9) шашечницы имеется 25 полей, где сходятся линии диагональной и ортогональной сеток, по которым только и ходили фишки (12 белых и 12 чёрных) на соседние поля. В начале игры поле д5 свободно, а поля на рядах 1 и 3, а также а5 и в5 заняты белыми фишками, остальные же поля — чёрными. Цель игры — побить фишки противника. Били фишки прыжком через битую фишку. Такого же рода игра возможна и на клеточной доске 5×5.

На указанной выше шашечнице 5×5 была и другая игра. Белые фишки стояли на тех же полях, как указано выше. На поле д5 стояла чёрная фишка, сохранявшая всю полноту движений (ходить и бить), как указано выше, а белые могли ходить (но не бить) вперёд и в стороны (но не назад). Цель игры — запереть чёрную шашку по аналогии с запиранием «волка» в игре-задаче «волк и собаки». Игры такого рода (с запиранием более сильной фишки, но более простые) были потом известны под названием «лиса и гуси» в Англии и «волк и овцы» в Германии.

Разновидности 
 Дызым — в Туркмении
 Сражающиеся змеи — североамериканское племя зуни

Литература 
 Bell, R. C. (1979). Board and Table Games from Many Civilizations, volume 1. New York City: Dover Publications, pp. 47-48. ISBN 0-486-23855-5.
 Александр Иванович Куличихин. История развития русских шашек. — М.: Физкультура и спорт, 1982.
 В. М. Голосуев. Древняя и загадочная игра. Мир шашек — Спб, 1997

Настольные игры по алфавиту
Игры на клетчатом поле
Варианты шашечной игры